Madonna della Stella ima više značenja:
 Madonna della Stella, Brescia
 Madonna della Stella, Frosinone
 Madonna della Stella, Perugia
 Madonna della Stella, Salerno